Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Татьяна Головін.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2007
Bausch and Lomb Championships